AIFM3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 605 амінокислот, а молекулярна маса — 66 791.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, транспорт, транспорт електронів, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном заліза, ФАД, флавопротеїном, залізо-сірчаною групою, групою 2Fe-2S. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Мітохондріальні білки
Оксидоредуктази